— коллекция видеоигр, выложенная при поддержке радиокомпании St.GIGA на интернет-сеть Satellaview с 8 февраля 1996 года. В качестве рекламной поддержки игры Kirby Super Star на SNES, St.GIGA выпустила следующие 8 мини-игр

Примечания 

Kirby
Компьютерные игры 1996 года
Платформеры
Игры для Satellaview
Игры только для Японии